Als Baureihe 03 werden bezeichnet:
 Dampflokomotiven der BDŽ-Baureihe 03
 Dampflokomotiven der DR-Baureihe 03
 Dampflokomotiven der DR-Baureihe 03.10
 Elektrolokomotiven der DB-Baureihe 103